Трнава се може односити на:

 Трнава (Словачка), град и обласни центар у Словачкој
 Трнава (Јагодина), насељено место града Јагодине, Република Србија 
 Трнава (Ужице), насељено место у општини Ужице, Република Србија
 Трнава (Чајетина), насељено место у општини Чајетина, Република Србија
 Трнава (Чачак), насељено место у општини Чачак, Република Србија
 Трнава (Нови Пазар), насељено место града Новог Пазара, Република Србија
 Трнава (Рашка), насељено место у општини Рашка, Република Србија
 Трнава (Подујево), насељено место у општини Подујево, Република Србија
 Трнава (Прешево), насељено место у општини Прешево, Република Србија
 Трнава (Горњи Богићевци), насељено место у општини Горњи Богићевци, Република Хрватска
 Трнава (општина), место и општина у Осјечко-барањској жупанији, Република Хрватска
 Трнава (Злин), насељено место у округу Злин, Злински крај, Чешка Република

Види још 
 Доња Трнава
 Горња Трнава